19-й розыгрыш Гран-при — международного турнира по волейболу среди женских национальных сборных — проходил с 3 по 28 августа 2011 года в 12 городах 6 стран с участием 16 команд. Финальный этап был проведён в китайском городе Макао. Победителем турнира в четвёртый раз в своей истории и во второй раз подряд стала сборная США.

Участники

Квалификация

Система проведения розыгрыша 
На предварительном этапе команды выступали по туровой системе. В каждом туре (всего их было три) команды делились на четвёрки и проводили в них однокруговые турниры. Все результаты шли в общий зачёт. В играх финального этапа участвуют хозяин финала Китай и семь лучших команд по итогам предварительного раунда.

За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 — 0.

Предварительный этап 
 5—21 августа

Турнирная таблица

1-й тур 
 5—7 августа

Группа А 
 Быдгощ

 5.08: Польша — Аргентина 3:0 (25:20, 25:17, 25:22); Италия — Доминиканская Республика 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:17).
 6.08: Доминиканская Республика — Польша 3:2 (21:25, 25:17, 26:24, 23:25, 18:16); Италия — Аргентина 3:1 (25:17, 23:25, 25:20, 25:18).
 7.08: Италия — Польша 3:1 (25:12, 21:25, 26:24, 25:14); Аргентина — Доминиканская Республика 3:2 (20:25, 25:22, 25:19, 23:25, 15:12).

Группа В 
 Накхонпатхом

 5.08: Россия — Куба 3:1 (24:26, 25:18, 25:23, 25:20); Таиланд — Перу 3:0 (25:20, 25:13, 25:16).
 6.08: Россия — Перу 3:0 (25:12, 25:9, 25:14); Таиланд — Куба 3:2 (23:25, 17:25, 28:26, 25:23, 15:10).
 7.08: Куба — Перу 3:0 (26:24, 25:19, 25:22); Россия — Таиланд 3:0 (25:18, 25:19, 27:25).

Группа С 
 Пусан

 5.08: Бразилия — Япония 3:0 (25:18, 25:16, 25:21); Южная Корея — Германия 3:1 (25:19, 25:19, 20:25, 25:20).
 6.08: Япония — Южная Корея 3:0 (25:20, 25:21, 25:22); Бразилия — Германия 3:1 (25:21, 23:25, 25:15, 25:23).
 7.08: Бразилия — Южная Корея 3:0 (25:17, 25:20, 25:22); Япония — Германия 3:0 (25:22, 25:13, 25:19).

Группа D 
 Лохэ

 5.08: США — Сербия 3:2 (25:22, 25:19, 23:25, 20:25, 15:10); Китай — Казахстан 3:0 (25:18, 25:23, 25:16).
 6.08: США — Казахстан 3:0 (25:15, 25:21, 25:12); Сербия — Китай 3:1 (25:21, 23:25, 25:21, 25:18).
 7.08: США — Китай 3:0 (25:20, 25:17, 25:16); Сербия — Казахстан 3:0 (25:19, 25:15, 25:22).

2-й тур 
 12—14 августа

Группа E 
  Зелёна-Гура

 12.08: Польша — Аргентина 3:0 (25:20, 25:20, 25:23); Южная Корея — Куба 3:2 (17:25, 25:16, 25:17, 23:25, 15:12).
 13.08: Южная Корея — Польша 3:0 (25:21, 34:32, 25:23); Аргентина — Куба 3:2 (25:19, 15:25, 20:25, 25:18, 16:14).
 14.08: Польша — Куба 3:1 (25:15, 25:21, 23:25, 25:21); Южная Корея — Аргентина 3:0 (25:22, 25:16, 25:21).

Группа F 
 Алма-Ата

 12.08: Италия — Казахстан 3:2 (22:25, 22:25, 25:19, 25:19, 15:; Бразилия — Таиланд 3:0 (25:16, 25:23, 25:16).
 13.08: Бразилия — Казахстан 3:0 (25:14, 25:18, 25:20); Италия — Таиланд 3:2 (24:26, 19:25, 25:22, 25:15, 17:15).
 14.08: Таиланд — Казахстан 3:0 (26:24, 25:23, 25:21); Бразилия — Италия 3:1 (25:23, 14:26, 25:18, 25:18).

Группа G 
 Цюаньчжоу
 
 12.08: Россия — Германия 3:0 (25:18, 25:19, 25:21); Китай — Перу 3:0 (25:16, 25:20, 25:13).
 13.08: Россия — Перу 3:0 (25:20, 25:17, 25:17); Китай — Германия 3:2 (14:25, 22:25, 25:23, 25:21, 20:18).
 14.08: Германия — Перу 3:0 (25:23, 25:15, 25:18); Россия — Китай 3:0 (25:22, 25:23, 25:20).

Группа H 
 Комаки

 12.08: США — Доминиканская Республика 3:0 (25:22, 25:22, 25:10); Япония — Сербия 3:1 (25:16, 25:21, 17:25, 25:21).
 13.08: Сербия — Доминиканская Республика 3:0 (25:17, 25:20, 25:22); США — Япония 3:0 (25:22, 25:14, 25:18).
 14.08: Япония — Доминиканская Республика 3:1 (25:22, 26:24, 23:25, 25:20); Сербия — США 3:1 (25:12, 17:25, 25:23, 25:15).

3-й тур 
 19—21 августа

Группа I 
 Гонконг

 19.08: Польша — Казахстан 3:0 (25:20, 25:12, 25:20); Китай — Доминиканская Республика 3:0 (26:24, 25:22, 25:18).
 20.08: Доминиканская Республика — Польша 3:1 (24:26, 28:26, 26:24, 25:17); Китай — Казахстан 3:1 (25:16, 19:25, 25:20, 25:21).
 21.08: Доминиканская Республика — Казахстан 3:2 (15:25, 27:25, 21:25, 25:15, 15:9); Китай — Польша 3:0 (25:20, 25:17, 25:22).

Группа J 
 Гонконг

 19.08: Италия — Перу 3:0 (25:18, 25:16, 25:18); США — Германия 3:0 (25:10, 25:18, 25:23).
 20.08: Германия — Перу 3:1 (25:14, 20:25, 25:19, 25:18); США — Италия 3:0 (25:23, 25:19, 25:18).
 21.08: США — Перу 3:0 (25:13, 25:18, 25:15); Италия — Германия 3:0 (25:15, 25:22, 25:23).

Группа K 
 Бангкок

 19.08: Бразилия — Куба 3:0 (25:18, 25:13, 25:12); Таиланд — Аргентина 3:0 (25:23, 25:15, 25:14).
 20.08: Бразилия — Аргентина 3:0 (25:17, 25:15, 25:8); Таиланд — Куба 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:13).
 21.08: Куба — Аргентина 3:0 (26:24, 25:23, 25:18); Бразилия — Таиланд 3:0 (25:16, 25:12, 25:18).

Группа L 
 Токио
 
 19.08: Южная Корея — Россия 3:2 (25:22, 17:25, 20:25, 25:23, 15:11); Сербия — Япония 3:0 (25:20, 25:22, 25:18).
 20.08: Россия — Сербия 3:2 (25:13, 21;25, 22:25, 25:17, 15:8); Япония — Южная Корея 3:0 (25:19, 25:22, 29:27).
 21.08: Сербия — Южная Корея 3:0 (25:18, 25:16, 25:23); Япония — Россия 3:0 (25:23, 25:19, 25:19).

Финальный этап 
 24—28 августа.  Макао.
Участники — Китай и семь лучших команд по итогам предварительного этапа.

Групповой раунд 
В скобках в колонке В (выигрыши) — количество побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений 2:3.

Группа А 

 24 августа: Россия — Таиланд 3:1 (25:18, 25:22, 25:27, 25:17); Сербия — Китай 3:2 (20:25, 25:18, 23:25, 25:16, 18:16).
 25 августа: Сербия — Россия 3:1 (20:25, 25:17, 25:21, 25:21); Таиланд — Китай 3:1 (25:12, 25:21, 19:25, 25:17).
 26 августа: Сербия — Таиланд 3:0 (25:23, 25:22, 25:23); Россия — Китай 3:0 (25:21, 25:11, 25:23).

Группа В 

 24 августа: США — Япония 3:0 (25:22, 25:17, 25:23); Бразилия — Италия 3:0 (25:16, 25:17, 25:17).
 25 августа: США — Италия 3:2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:22, 15:10); Бразилия — Япония 3:0 (25:17, 25:22, 25:21).
 26 августа: Бразилия — США 3:1 (22:25, 26:24, 25:21, 25:20); Япония — Италия 3:0 (25:23, 25:23, 25:19).

Классификационные матчи 
27 августа

За 7-е место 
 Италия — Китай 3:2 (25:13, 14:25, 22:25, 25:16, 15:10).

За 5-е место 
 Япония — Таиланд 3:0 (25:14, 25:23, 25:23).

Плей-офф

Полуфинал 
27 августа
 Бразилия — Россия 3:0 (26:24, 25:17, 25:23).
 США — Сербия 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).

Матч за 3-е место 
28 августа
 Сербия — Россия 3:0 (25:21, 25:20, 25:16).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
  США : Линдси Берг, Николь Дэвис, Хизер Боун, Алиша Гласс, Дженнифер Тамас, Кимберли Гласс, Джордан Ларсон, Нэнси Метколф, Логан Том, Фолуке Акинрадево, Меган Ходж, Дестини Хукер (в матчах предварительного этапа также играла Тамари Мияширо). Главный тренер — Хью Маккатчен.

  Бразилия : Фабиана Марселино Клаудино (Фабиана), Жусели Кристина Силва Баррето (Жусели), Даниэль Родригис Линс (Дани Линс), Паула Маркис Пекено (Паула), Аденизия Феррейра Силва (Аденизия), Таиса Дахер ди Менезис (Таиса), Марианне Штейнбрехер (Мари), Велисса ди Соуза Гонзага (Сасса), Наталия Зильо Перейра (Наталия), Шейла Таварес ди Кастро (Шейла), Фабиана Алвин ди Оливейра (Фаби), Фернанда Гарай Родригис (Фе Гарай), Жозефа Фабиола Алмейда ди Соуза (Фабиола), Тандара Кайшета (Тандара). Главный тренер — Жозе Роберто Гимарайнс (Зе Роберто).

  Сербия : Йована Бракочевич, Саня Малагурски, Наташа Крсманович, Тияна Малешевич, Брижитка Мольнар, Ана Антониевич, Йована Весович, Мая Огненович, Елена Николич, Надя Нинкович, Милена Рашич, Сузана Чебич (в матчах предварительного этапа также играли Ана Лазаревич и Сильвия Попович). Главный тренер — Зоран Терзич.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Дестини Хукер 
 Лучшая нападающая:  Милена Рашич
 Лучшая блокирующая:  Юлия Морозова
 Лучшая на подаче:  Таиса
 Лучшая в защите:  Фаби
 Лучшая на приёме:  Фе Гарай
 Лучшая связующая:  Дани Линс
 Лучшая либеро:  Виктория Кузякина
 Самая результативная:  Йована Бракочевич

Сборная России 
 Мария Борисенко, Леся Махно, Мария Перепёлкина, Виктория Кузякина, Ольга Букреева, Наталья Гончарова, Ольга Фатеева, Юлия Морозова, Екатерина Гамова, Вера Улякина, Евгения Старцева, Юлия Меркулова, Анна Матиенко (в матчах предварительного этапа также играла Екатерина Кабешова). Главный тренер — Владимир Кузюткин.

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировой Гран-при по волейболу
2011 год в волейболе